Khalil Azmi (Casablanca, 23 de agosto de 1964) é um ex-futebolista profissional marroquino,  que atuava como goleiro.

Carreira 
Azmi fez parte do elenco da Seleção Marroquina de Futebol na Copa do Mundo de 1994, sendo o capitão da equipe.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Casablanca
Futebolistas de Marrocos
Goleiros de Marrocos
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol